Güdemann ist der Familienname folgender Personen:

 Cordula Güdemann (* 1955), deutsche Malerin und Zeichnerin
 Hans Rudolf Güdemann (1938–2020), deutscher Architekt, Stadt- und Regionalplaner
 Moritz Güdemann (1835–1918), Rabbiner, jüdischer Gelehrter